Agnes Osazuwa – velocista nigeriana
 Evelyn Rasmussen Osazuwa – attrice norvegese
 Uhunoma Osazuwa – ex multiplista nigeriana con cittadinanza statunitense